Partia Akcji Narodowej (Gwatemala) (Partido Acción Nacional)
 Partia Akcji Narodowej (Jordania)
 Partia Akcji Narodowej (Meksyk) (Partido Acción Nacional)
 Partia Akcji Narodowej (Nikaragua) (Partido Acción Nacional)
 Partia Akcji Narodowej (Salwador) (Partido Acción Nacional)
 Partia Akcji Narodowej (Turcja) (Milliyetçi Hareket Partisi)
 Partia Akcji Narodowej (Wielka Brytania) (National Action Party)